Nicolás López (1993), Uruguayaans voetballer
 Nicolas Lopez (schermer) (1980) Frans schermer